Scansione progressiva – sistema per la visualizzazione, memorizzazione o trasmissione di immagini
Rock progressivo – genere musicale
Progressivo – in linguistica, tratto aspettuale